Binas (boek), een informatieboek voor natuurwetenschappelijke vakken;
 Binas (Loir-et-Cher), een Franse gemeente.